Egyptiska museet kan syfta på:
Egyptiska museet, Kairo, Egypten
Egyptiska museet, Berlin, Tyskland
Egyptiska museet, Florens, Italien
Egyptiska museet, Turin, Italien
Turinpapyrusen
Egyptiska museet i Stockholm, Sverige, uppgick i Medelhavsmuseet 1954
Egypt Centre, Swansea University, Wales, Storbritannien
Rosicrucian Egyptian Museum, San Jose, Kalifornien, USA
Grand Egyptian Museum, Giza, Egypten